6-й Чемпионат Европы по водному поло среди мужчин проходил с 10 по 14 сентября 1947 года в городе Монте-Карло (Монако). В чемпионате принимают участие 10 национальных сборных, разделённых на 3 группы.

Регламент 
В турнире участвовало 10 команд. В первой группе участвовало 4 команды. Во второй и третьей по 3 команды. В плей-офф победители групп участвовали в турнире за 1-3 место, а команды занявшие 2 место участвовали в турнире за 4-6 место.

Сборные 

 Группа А
 
 
 
 

 Группа B
 
 
 

 Группа C

Турнир

Группа А

Группа B

Группа С

Плей-офф

Матчи за 4-6 место

Матчи за 1-3 место

Итоговое положение

Состав победителя

Ссылки 
 
 

1947
1947 год в водном поло
Чемпионаты Европы в 1947 году
Сентябрь 1947 года
Спорт в Монако